Die All England Super Series 2016 im Badminton fanden vom 8. bis zum 13. März 2016 in Birmingham statt. Sie waren die 106. Auflage dieser Veranstaltung.

Austragungsort 
 Barclaycard Arena, Birmingham

Sieger und Platzierte

Finalresultate

Qualifikation

Herreneinzel 
  Chong Wei Feng -  Joachim Persson: 21-11 / 22-24 / 21-17
  Kenta Nishimoto -  Thomas Rouxel: 24-22 / 21-13
  Brice Leverdez -  Tanongsak Saensomboonsuk: 21-15 / 21-17
  Pablo Abián -  Wang Tzu-wei: 10-21 / 21-12 / 21-17
  Vladimir Malkov -  Henri Hurskainen: 21-12 / 16-21 / 21-17
  Sameer Verma -  Anthony Ginting: 21-17 / 21-13
  Jonatan Christie -  Ryan Jing Quek: 21-7 / 21-10
  Ihsan Maulana Mustofa -  Kenichi Tago: 21-14 / 21-14
  Kenta Nishimoto -  Chong Wei Feng: 21-10 / 21-17
  Brice Leverdez -  Pablo Abián: 14-21 / 21-16 / 21-12
  Sameer Verma -  Vladimir Malkov: 21-16 / 21-11
  Jonatan Christie -  Ihsan Maulana Mustofa: 21-12 / 21-17

Dameneinzel 
  Chen Hsiao-huan -  Fontaine Wright: 21-18 / 21-12
  Olga Konon -  Kate Foo Kune: 21-18 / 21-9
  Ksenia Polikarpova -  Nadia Fankhauser: 21-7 / 21-10
  He Bingjiao -  Lydia Cheah Li Ya: 21-19 / 21-15
  Kristína Gavnholt -  Hadia Hosny: 21-14 / 21-9
  Zhang Beiwen -  Chen Hsiao-huan: 21-13 / 21-14
  Olga Konon -  Kati Tolmoff: 21-18 / 21-15
  He Bingjiao -  Ksenia Polikarpova: 21-13 / 21-13
  Yip Pui Yin -  Kristína Gavnholt: 16-21 / 21-10 / 21-11

Herrendoppel 
  Bastian Kersaudy /  Gaëtan Mittelheisser -  Peter Mills /  Sean Vendy: 21-16 / 21-14
  Chris Coles /  Adam Hall -  Manuel Vineeth /  S. Sanjeeth: 21-9 / 21-10
  Mark Lamsfuß /  Marvin Seidel -  Oliver Baczala /  Gregory Mairs: 21-18 / 21-13
  Matthew Nottingham /  Harley Towler -  Martin Campbell /  Patrick MacHugh: 21-16 / 19-21 / 21-10
  Raphael Beck /  Peter Käsbauer -  Chris Coles /  Adam Hall: 21-18 / 19-21 / 21-19
  Mark Lamsfuß /  Marvin Seidel -  Peter Briggs /  Tom Wolfenden: 20-22 / 21-13 / 21-19

Damendoppel 
  Chen Hsiao-huan /  Huang Mei-ching -  Payee Lim Peiy Yee /  Lim Peiy Zhean: 21-9 / 21-10
  Jenny Moore /  Victoria Williams -  Jennifer Karnott /  Franziska Volkmann: 21-17 / 21-18

Mixed 
  Ben Lane /  Jessica Pugh -  Raphael Beck /  Jennifer Karnott: 21-17 / 21-9
  Yoo Yeon-seong /  Chang Ye-na -  Matthew Nottingham /  Emily Westwood: 21-12 / 21-13
  Mark Lamsfuß /  Isabel Herttrich -  Oliver Baczala /  Victoria Williams: 21-18 / 21-17
  Lee Yang /  Hsieh Pei-chen -  Peter Käsbauer /  Franziska Volkmann: 21-14 / 21-12
  Gregory Mairs /  Jenny Moore -  Nico Ruponen /  Amanda Högström: 21-12 / 21-17
  Marvin Seidel /  Linda Efler -  Ryan Jing Quek /  Meera Sivakumaran: 21-13 / 21-13
  Dechapol Puavaranukroh /  Sapsiree Taerattanachai -  Ben Lane /  Jessica Pugh: 21-15 / 21-17
  Yoo Yeon-seong /  Chang Ye-na -  Mark Lamsfuß /  Isabel Herttrich: 21-16 / 21-15
  Lee Yang /  Hsieh Pei-chen -  Gregory Mairs /  Jenny Moore: 21-10 / 15-21 / 21-15

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Long (Achtelfinale)
  Lee Chong Wei (2. Runde)
  Jan Ø. Jørgensen (Viertelfinale)
  Kento Momota (Viertelfinale)
  Lin Dan (Champion)
  Viktor Axelsen (Viertelfinale)
  Chou Tien-chen (2. Runde)
  Tian Houwei (Finale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Carolina Marín (Semifinale)
  Saina Nehwal (Viertelfinale)
  Li Xuerui (Viertelfinale)
  Wang Yihan (Viertelfinale)
  Sung Ji-hyun (Achtelfinale)
  Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
  Wang Shixian (Finale)
  Nozomi Okuhara (Champion)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Semifinale)
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Achtelfinale)
  Fu Haifeng / Zhang Nan (Viertelfinale)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (nicht gestartet)
  Chai Biao / Hong Wei (Achtelfinale)
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa (Finale)
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Achtelfinale)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Achtelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Luo Ying / Luo Yu (Semifinale)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (2. Runde)
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champion)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Semifinale)
  Tian Qing / Zhao Yunlei (Viertelfinale)
  Tang Yuanting / Yu Yang (Finale)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Mixed

Setzliste 
  Zhang Nan / Zhao Yunlei (Semifinale)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Viertelfinale)
  Liu Cheng / Bao Yixin (Viertelfinale)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Achtelfinale)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Finale)
  Xu Chen /  Ma Jin (Viertelfinale)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Semifinale)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Champion)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Weblinks 
 Offizielle Website

Badminton 2016
2016